Чемпионат Европы по хоккею с шайбой среди юниоров 1984 года — семнадцатый чемпионат Европы по хоккею с шайбой среди юниорских команд. Чемпионат прошёл в Розенхайме, Гармиш-Партенкирхене, Фюссене и Бад-Тельце (ФРГ) с 7 апреля по 13 апреля. Чемпионом Европы стала сборная СССР.

Группа А

Предварительный раунд 
Группа 1

Группа 2

Финальный раунд 
Чемпионская группа

Утешительный раунд

Нидерланды выбыли в группу B

Призы и награды чемпионата

Группа В 
Матчи прошли 26 марта — 1 апреля 1984 в Хернинге (Дания).

Предварительный раунд 
Группа 1

Группа 2

Финальный раунд 
Первая группа

Утешительная группа

Норвегия вышла в группу А, Венгрия выбыла в группу C

Группа C 
Матчи прошли 21 — 27 апреля 1984 в Эдинбурге и Керколди (Великобритания).

Венгрия вышла в группу В

Ссылки 
 Архив

1984
1984 год в хоккее
Чемпионаты Европы в ФРГ
Чемпионаты Европы в 1984 году
Апрель 1984 года
Спорт в Германии в 1984 году
Спортивные соревнования в Баварии